Toine Hermsen is een Nederlandse chef-kok en was tevens de naam van een restaurant in de stad Maastricht. Het oorspronkelijke restaurant in het Jekerkwartier in het historische centrum van Maastricht is gesloten; vanaf maart 2020 gaat het nieuwe restaurant 'Toine Hermsen Cuisinier' open op een nieuwe locatie in Maastricht-Noordoost.

Cuisinier
Van 1980 tot 1990 was Hermsen chef bij Prinses Juliana in Valkenburg, waar onder meer Nico Boreas, Huub Biro, Margo Reuten en Erik van Loo door hem opgeleid werden. 

Op 1 oktober 1990 opende hij zijn eigen restaurant. Zijn recepten zijn klassiek maar zijn presentatie is met de moderne tijd meegegaan. Hij was de leermeester van onder meer Hans van Wolde van restaurant Beluga, François de Potter van La Trinité en (weer) Margo Reuten van Da Vinci.

Restaurant

Het restaurant was bijna dertig jaar, tot maart 2018, gevestigd in een rijksmonumentaal pand op de hoek van de Sint Bernardusstraat en het Onze Lieve Vrouweplein, aan de zuidzijde van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

Toine Hermsen en Jeroen van Gansewinkel (1984) hebben een aantal bijzondere gerechten ontwikkeld, gebaseerd op de Franse keuken. Veel ingrediënten komen uit de buurt, zoals de snoekbaars waarvan quenelles gemaakt worden met kreeftensaus. Er staan echter ook Bresse duif, Bretonse langoustines, Ierse zalm en Schotse patrijs op de kaart.

In 1993 kreeg Toine Hermsen een Michelinster, die hij in de 2015 kwijt raakte. Van 1998 tot 2001 had hij zelfs twee sterren. In december 2019 werd hij door GaultMillau in de gids van 2020 geëerd met een ‘Lifetime Achievement Award’.

Vanaf maart 2020 gaat het nieuwe restaurant naar verwachting open op een locatie in het noordoosten van Maastricht, een Limburgse vierkantshoeve tegenover Villa Kruisdonk in de wijk Nazareth.

Zie ook
 Lijst van Nederlandse restaurants met een Michelinster
 Lijst van rijksmonumenten in Maastricht/Sint Bernardusstraat

Externe links
 Special Bite
 Website GaultMillau

Hermsen,Toine
Restaurant met Michelinster
Restaurant in Maastricht
Maastricht-Oost